Nathan J. Harris (1864– 1936) – amerykański prawnik i polityk
 Nathan Harris (ur. 1880) – amerykański baseballista
 Nathan Harris (ur. 1991) – amerykański pisarz
 Nathan Harris (ur. 1992) – nowozelandzki rugbysta